

Architetture 
 Cappella Gonzaga – pantheon di famiglia, all'interno della Chiesa di San Francesco (Mantova)
 Forte Gonzaga – fortezza posta sulle alture di Messina
 Palazzo Aragona Gonzaga – edificio situato a Roma
 Palazzo Gonzaga – edificio situato a Marmirolo
 Palazzo Gonzaga – edificio situato a Toscolano Maderno
 Palazzo Gonzaga-Acerbi – edificio situato a Castel Goffredo 
 Palazzo Gonzaga-Guerrieri – edificio situato a Volta Mantovana
 Palazzo Gonzaga Simonelli – edificio situato a Pienza
 Palazzo Gonzaga di Vescovado – edificio situato a Milano
 Palazzo Valenti Gonzaga – edificio situato a Mantova
 Villa Gonzaga-Zani – edificio situato a Villimpenta
 Villa Greppi-Gonzaga – edificio situato a Olgiate Olona

Famiglie 
 Gonzaga – famiglia storica italiana, dei signori di Mantova
 Gonzaga di Bonaventura Corradi – linea cadetta
 Gonzaga di Castel Goffredo – linea cadetta
 Gonzaga di Castel Goffredo, Castiglione e Solferino – linea cadetta
 Gonzaga di Guastalla – linea cadetta
 Gonzaga di Luzzara – linea cadetta
 Gonzaga di Molfetta – linea minore
 Gonzaga di Novellara e Bagnolo – linea cadetta
 Gonzaga di Palazzolo – linea cadetta
 Gonzaga di Sabbioneta e Bozzolo – linea cadetta
 Gonzaga di Vescovato – linea cadetta
 Gonzaga-Nevers – linea collaterale
 Arrivabene Valenti Gonzaga – famiglia nobiliare di Mantova
 Catalano Gonzaga – famiglia nobiliare della Calabria Citeriore
 Guerrieri Gonzaga – famiglia nobiliare di Mantova
 Valenti Gonzaga – famiglia nobiliare di Mantova

Geografia 
 Gonzaga – comune italiano in provincia di Mantova
 Gonzaga – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cagayan
 Gonzaga – comune brasiliano nello Stato del Minas Gerais

Istruzione 
 Gonzaga University – università di Spokane nello Stato di Washington, Stati Uniti d'America
 Gonzaga College High School – scuola superiore di Washington, D.C., USA
 Gonzaga College – scuola superiore di Dublino, Irlanda
 Istituto Gonzaga – scuola privata di Palermo, Italia
 St. Aloysius Senior Secondary School – scuola privata di Jabalpur, India

Persone

Cognome composto
 Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (1945-1991) – musicista e cantante brasiliano
 Zygmunt Gonzaga Myszkowski – nobile polacco

Altro 
 Associazione Calcio Gonzaga – società calcistica di Gonzaga
 Gonzaga – gioco da tavolo
 Stazione di Gonzaga-Reggiolo – stazione ferroviaria
 Volley Gonzaga – società pallavolistica di Milano